Анна Петрівна — дочка Петра I
 Анна Петрівна — дочка Катерини II

Див. також 
 Анна Петрівна — радянський художній фільм